Алтун может означать:

Топоним 
 Алтун —  деревня в Новоржевском районе Псковской области, Вехнянская волость.
 Алтун —  озеро в Новоржевском районе Псковской области, Вехнянская волость.

Известные носители 
 Алтун, Берфин (род. 1999) — турецкая тяжелоатлетка.
 Алтун, Джон (1926—1969) — американский художник армянского происхождения.

Иное 
 Алтун — первая золотая монета (цехин) Османской империи.
 Алтун ярук — памятник древнеуйгурской письменности.
 Алтун-Ха — условное наименование города цивилизации майя.
 Алтун — предполагаемая единая валюта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС);